Georg von Ortenburg ist der Name folgender Personen:
 Georg I. (Ortenburg) († vor 1422), Graf von Ortenburg
 Georg II. (Ortenburg) († vor 1489), Graf von Ortenburg
 Georg III. von Ortenburg (1473–1553), Domherr
 Georg IV. (Ortenburg) (1573–1627), Graf von Ortenburg